Kanton steht für:
 Kanton (Schweiz), Gliedstaat der Schweiz
 Gerichtskanton, Gerichtsbezirk Belgiens
 Wahlkanton, Verwaltungseinheit Belgiens
 Kanton (Bolivien), Verwaltungseinheit Boliviens
 Kanton, föderale Einheit der Föderation Bosnien und Herzegowina; siehe Liste der Kantone der Föderation Bosnien und Herzegowina
 Kanton, Verwaltungseinheit Costa Ricas; siehe Costa Rica #Humangeografie
 Kanton (Ecuador), Verwaltungseinheit Ecuadors
 Kanton (El Salvador), Verwaltungseinheit El Salvadors
 Kanton (Frankreich), Wahlkreis innerhalb eines französischen Départements
 Kanton (Jersey), Verwaltungseinheit der Insel Jersey
 Kanton, Verwaltungseinheit Luxemburgs; siehe Verwaltungsgliederung Luxemburgs
 Kanton, Verwaltungseinheit im Nordosten Syriens; siehe Rojava
 Kanton, deutsche Bezeichnung der chinesischen Stadt Guangzhou
 Kanton-Provinz, deutsche Bezeichnung der chinesischen Provinz Guangdong
 Kanton (Kiribati), ein Atoll von Kiribati
 Kanton, in einem Wappen der Platz links oder rechts oben; siehe Heroldsbild #Platzbezeichnungen eines Wappens

historische Verwaltungseinheiten:
 Kanton, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ein Zusammenschluss der Reichsritterschaft
 Kanton, Verwaltungseinheit im Großherzogtum Berg; siehe Verwaltungseinheiten im Großherzogtum Berg
 Kanton, Verwaltungseinheit in der Provinz Rheinhessen im Großherzogtum Hessen; siehe Kanton (Großherzogtum Hessen)
 Kanton, Verwaltungseinheit der Wolgadeutschen Republik
 Kanton, militärischer Rekrutierungsbezirk im Königreich Preußen; siehe Kantonsystem

Siehe auch:
 Canton